Roadracing